Wassyljuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Wassyljuk (* 1987), ukrainischer Straßenradrennfahrer
 Natalija Wassyljuk (* 1978), ukrainische Kontorsionistin